Йо́ханн Бу́цек (; род. 22 мая 1938, Вена), более известный как Ханс Бу́цек () — австрийский футболист, играл на позиции нападающего. Наиболее известен по выступлениям за столичные клубы «Фёрст» и «Аустрия», а также национальную сборную Австрии.

Карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1954 году выступлениями за клуб «Фёрст», в котором провел восемь сезонов, приняв участие в 163 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Фёрст Вена», был основным игроком атакующей звена команды. В её составе был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,85 гола за игру первенства.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Аустрия», к составу которого присоединился в 1963 году. Сыграл за столичную команду следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Играя в составе венской «Аустрии» также выходил на поле в основном составе команды. В новом клубе был среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем не менее в каждой второй игре чемпионата.

Впоследствии с 1967 по 1972 год играл в составе команд клубов «Винер Шпорт-Клуб», «Дорнбирн 1913» и «Рапид».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Аустрия» (Клагенфурт), за которую выступал в течение 1972—1973 годов.

В 1955 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 15 лет, провел в форме главной команды страны 42 матча, забив 9 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции.

Достижения

Командные 
 Чемпион австрийской Штатслиги: 1955
 Обладатель Кубка Австрии: 1967, 1972

Личные 
 Лучший бомбардир австрийской Штатслиги: 1956, 1966

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
  Player profile  — Austria Wien archive
  Player profile  — Rapid Wien archive

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Дорнбирн 1913»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Кернтен»